Casalvecchio ist der Name der italienischen Gemeinden:

Casalvecchio di Puglia, Provinz Foggia, Apulien
Casalvecchio Siculo, Provinz Messina, Sizilien